Velika nagrada Frontieresa 1931 je bila osma neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v sezoni 1931. Odvijala se je 24. maja 1931 v belgijskem mestu Chimay.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Arthur Legat
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 15
| 1:25:48,8
|-
! 2
| 
|  Constant Knepper
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 15
| +54,6 s
|-
! 3
| 
|  Joseph Zigrand
| Privatnik
| Bugatti T43A
| 15
| +5:12,6
|-
! 4
| 
|  »Eftee«
| Privatnik
| Georges Irat 17
| 15
| +9:23,0
|-
! 5
| 20
|  Robert Goemans
| Privatnik
| Bugatti T44
| 15
| +14:15,8
|-
! 6
| 
|  van Winkel
| Privatnik
| Bugatti T35A
| 
| 
|-
! Ods
| 18
|  Willy Longueville
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 
| 
|-
! Ods
| 
|  Emile Cornet
| Privatnik
| Bugatti T35
| 
| 
|-
! Ods
| 
|  Vilain
| Privatnik
| Bugatti T37
| 
| 
|-
! Ods
| 
|  Robert Vidal
| Privatnik
| Bugatti T35
| 
| Smrtna nesreča
|}

Viri
 

1931
Sezona Velikih nagrad 1931